Rose Garden kan syfta på:

 Reinisch Rose Garden and Doran Rock Garden – Topeka, Kansas, USA
 Rose Garden – en trädgård vid Vita huset i Washington, DC, USA, se Vita husets rosenträdgård
 Rose Garden (arena) – inomhusarena i Portland, Oregon, USA
 Rose Garden (restaurang) – restaurangkedja

Musik
 Rose Garden (sång) – av Joe South, mest känd för tolkningen av Lynn Anderson 1970
 Rose Garden (album av Lynn Anderson) – ett album av Lynn Anderson från 1971

Se även
 I Never Promised You a Rose Garden – originaltitel på en roman av Joanne Greenberg, se Ingen dans på rosor (roman)
 I Never Promised You a Rose Garden – originaltitel på en film från 1977 baserad på romanen, se Ingen dans på rosor (film)